Val 1924 kan syfta på:

Parlamentsvalet i Italien 1924
Parlamentsvalet i Storbritannien 1924
Andrakammarvalet i Sverige 1924
Presidentvalet i USA 1924